Patrick est un prénom ou un patronyme masculin.

Origine du nom 
Patrick est dérivé du mot latin patricius (patricien), qui désignait dans la Rome antique un homme noble, jouissant de prérogatives, par opposition à un plébéien. Patricius est lui-même dérivé du mot pater (père).

Patricius est la forme sous laquelle est écrit le nom de Patrick d'Irlande (saint Patrick), qui popularisa le prénom, dans son autobiographie latine. La variante Patrice date du Moyen Âge.

Variantes linguistiques 

Formes masculines :
 Allemand : Patrick
 Anglais : Patrick
 Arabe : باتريك
 Arménien : Badrig, Pâtrik
 Basque : Patirki, Patrizio, Patxi
 Breton : Padrig
 Bulgare : Патрик (Patrik)
 Catalan : Patrici
 Croate : Patrik si l'on utilise le nom tel-quel sans traduction, étymologiquement Domagoj vient de Dom (la patrie) qui lui est un prénom croate traduction directe de Patrick
 Espagnol : Patricio
 Féroïen : Pátrikur
 Français : Patrick, Patrice, Patricien, Patrique, Patric
 Gaélique écossais : Pàdraig
 Grec : Πατρίκιος (Patríkios)
 Hongrois : Patrik
 Islandais : Patrekur
 Irlandais : Pádraig, Pádraic, Pádruig
 Italien : Patrizio
 Japonais : パトリック (Patorikku)
 Letton : Patriks
 Lituanien : Patrikas
 Maltais : Patrizju
 Mannois : Paden
 Néerlandais : Patrick, Patricius
 Norvégien : Patrik, Patrick
 Polonais : Patryk, Patrycy, Patrycjusz
 Portugais : Patrício, Patrique
 Roumain : Patriciu
 Russe : Патрик (Patrik)
 Serbe : Патрик (Patrik)
 Suédois : Patrik
 Tchèque : Patrik
 Ukrainien : Патрік

 Diminutifs
 Français : Pat, Patou 
 Anglais (Royaume-Uni et Irlande) : Pat, Patsy, Paddy
 Anglais (États-Unis) : Rick, Ricky

Formes et/ou diminutifs féminins
 Français : Patricia, Patti, Tricia
 Anglais : Patricia, Patsy, Pat/Patty/Pattie/Patti, Trish/Trisha/Tricia/Trixie, Patrice.

Popularité du nom 
La notoriété irlandaise du nom est célèbre, et liée à l'histoire de Saint-Patrick, de son nom de naissance Maewyn Succat, évangélisateur puis évêque et saint-patron de l'Irlande. Né vers 389 et mort le , il est à l'origine du trèfle comme symbole national irlandais.

C'est pourquoi il existe de nombreuses formes du prénom dans le monde celtique et anglo-saxon, ou dans les contrées géographiquement proches. Les cathédrales de Dublin et New York portent le nom de Saint-Patrick, ainsi que les basiliques de Montréal et d'Ottawa.

L'anniversaire de sa mort, le 17 mars, est le jour de la Saint-Patrick (fête de la Saint-Patrick), de notoriété conviviale et chaleureuse, dépassant le cadre national, à passer au pub entre amis.

En France, ce prénom apparaît significativement en 1956 avec environ 155 naissances et connait un pic de popularité autour de 1960 avec environ  par an, puis décline progressivement jusqu'à nos jours : 127 naissances en 2002. L'INSEE estime à environ  le nombre de nouveau-nés prénommés Patrick au cours du .

Saints chrétiens

Prénom

Chansons 
 Patrick, chanson de Grand Corps Malade sortie en 2018.

Patronyme 

 Alison Patrick (1987- ), une paratriathlète écossaise ;
 Butch Patrick (1953- ), un acteur américain ;
 Danica Patrick (1982- ), une pilote automobile américaine ;
 Deval Patrick (1956- ), un avocat et homme d'affaires américain ;
 Gail Patrick (1911-1980), une actrice et productrice américaine ;
 James Patrick (1963- ), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jack Patrick (1898-1959), un joueur américain de rugby à XV double champion olympique ;
 James McIntosh Patrick (1907-1998), peintre et aquafortiste écossais ;
 Jean Patrick (1992-), footballeur brésilien ;
 John Patrick (1905-1995), dramaturge et scénariste américain ;
 Lawrence Patrick (1920-2006), considéré comme l'un des pères du mannequin de crash test ;
 Lee Patrick (1901-1982), actrice américaine ;
 Liliane Patrick (1933- ), une actrice française ;
Marion Patrick Jones (1934-2016), femme de lettres trinidadienne ;
 Nicholas Patrick (1964- ), un astronaute américain ;
 Nigel Patrick (1913-1981), un acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Nolan Patrick (1998- ), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Richard Patrick (1968- ), un guitariste américain ;
 , (1937-), un scénariste et écrivain américain ;
 Robert Patrick (1958- ), un acteur américain ; 
 Steve Patrick (1961- ), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Tim Patrick (1993- ), un joueur américain de football américain ;

 Famille Patrick, famille éminente du hockey sur glace en Amérique du Nord ;
 Lester Patrick (1883-1960) ;
 Frank Patrick (1885-1960), frère de Lester ;
 Lynn Patrick (1912-1980), fils de Lester ;
 Muzz Patrick (1915-1998), fils de Lester ;
 Craig Patrick (1946- ), fils de Lynn ;
 Glenn Patrick (1950- ), fils de Lynn ;
 Dorothy Patrick (1921-1987)

Films 

 Patrick, un film de Richard Franklin en 1978 ;
 Patrick, un film de Pamela Mason Wagner en 2004 ;
 Patrick, un film de Mark Hartley en 2013 ;
 Patrick, un film de Mandie Fletcher en 2018.

Toponymes

Rivière Patrick, rivière de l'Australie.St. Patricks River, rivière de la Tasmanie, en Australie.

Rivière Patrick, un affluent de la rivière Croche, coulant dans le territoire non organisé de Lac-Ashuapmushuan, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, dans la région administrative de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière Patrick est un affluent de la rivière Missisicabi, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière à Patrick, affluent de la rivière des Aigles (rivière Alex), coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada
Rivière Patrick Ouest, un affluent de la rivière à Patrick, coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Réserve naturelle Patrick-Deehy, une réserve de Bolton-Est, dans la MRC Memphrémagog, en Estrie, au Québec.

Croagh Patrick

Autre 
 Patrick, une marque de sport française, ensuite reprise par un groupe belge.
 Patrick est le surnom de la toute première rame TGV de série. Il proviendrait du prénom du fils du tout premier conducteur TGV du dépôt de Strasbourg. La seconde rame a, quant à elle, été surnommée Sophie. Ces surnoms permettaient notamment de pouvoir différencier plus facilement les rames lors des essais, en 1978-1979.

Notes et références

Voir aussi 
 Patricia
 Saint-Patrice-sur-Loire, département Indre-et-Loire (Touraine).
 Saint-Patrice-de-Claids, département de la Manche (Basse-Normandie).
 Saint-Patrice-du-Désert, département de l'Orne (Basse-Normandie).
 Patrick, paroisse et îlot de l'île de Man.
 Portpatrick, port écossais donnant sur l'Irlande, district de Dumfries and Galloway.
 Downpatrick, ville d'Ulster en Irlande du Nord.

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie d'hydronyme
Prénom français
Prénom anglais